Partito del Lavoro – partito centrista lituano
 Partito del Lavoro – partito politico messicano
 Partito del Lavoro – partito di centro-sinistra olandese
 Partito del Lavoro – partito di sinistra svizzero
 Partito del Lavoro – partito politico taiwanese
 Partito del Lavoro – partito di estrema sinistra turco

Pagine correlate
Partito Laburista